Příjmení Möller nosí více významných osobností:

 Andreas Möller (* 1967) – bývalý německý fotbalový útočník
 Anton Möller (1864–1927) – varnsdorfský městský architekt a stavitel
 Eberhard Wolfgang Möller (1906–1972) – německý nacistický básník a dramatik
 Erik Möller (* 1979) – německý novinář na volné noze, softwarový vývojář a náměstek ředitele nadace Wikimedia v San Franciscu
 Frank Möller (* 1970) – bývalý reprezentant Německa v judu
 Friedrich-Wilhelm Möller (1931–1996) – německý designér nábytku a bytový architekt
 Jana Möllerová (* 1948) – česká botanička a vysokoškolská pedagožka
 Levin Möller (1709–1768) – švédský luteránský teolog a matematik
 Silke Möllerová (* 1964) – bývalá východoněmecká atletka, sprinterka

Externí odkazy